

Patronyme 
 , architecte, scénographe et védutiste italien, 
 Cristopher Toselli, footballeur chilien,
 Enrico Toselli, pianiste et compositeur italien,
 Ignacio Toselli, acteur argentin,
 Bernard de Bologne (né Flovitano Toselli), théologien écossais,
 Pietro Toselli (1856-1895), militaire italien, major (maggiore) de l'armée royale (Regio Esercito).

Film 
 Toselli, film franco-italien réalisé par Duilio Coletti, sorti en 1950.

Homonymie de patronyme